U11 oder U 11 steht für:
 eine Kindervorsorgeuntersuchung, siehe Kindervorsorgeuntersuchung #Die einzelnen Untersuchungen
 eine Altersklasse im Sport, siehe Klasseneinteilung im Sport
 Udet U 11, deutsches Flugzeug

U11 bezeichnet folgende U-Bahn-Linien:
 U-Bahn-Linie 11 (Berlin) (geplant)
 U-Bahn-Linie 11 (Nürnberg) (Teilverlauf der U-Bahn-Linie 1)
 Stadtbahn-Linie U11 (Essen)

U 11 bezeichnet folgende U-Boote:
 SM U 11, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine
 U 11 (k.u.k Marine), ein U-Boot der österreichisch-ungarischen Marine
 U 11 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine
 U 11 (Bundeswehr), ein U-Boot der Deutschen Marine

U11